Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (OMC)
 OMC (znany też jako Otara Millionaires Club) – zespół muzyczny z Nowej Zelandii